Hyubris é uma banda portuguesa de folk metal, originária na vila portuguesa de Tramagal.

História 

A banda formou-se em 1998, no que começou como um projeto chamado "Lupakajojo", as iniciais dos seus integrantes. Juntos, exploravam a musica medieval, celta e heavy-metal.

Em 2001, surgiu uma mudança na formação da banda: Filipa Mota tornou-se vocalista e introduziu a flauta na sonoridade da banda. A banda mudou o nome para Hyubris que significa Desafio aos Deuses.
Ainda nesse ano, lancharam o EP Desafio.  Em 2002, destacaram-se em participações, como na Festa do Avante.

Em 2005, entraram nos estúdios Rec' N' Roll, no Porto, para gravarem o primeiro álbum, Hyubris, que contém 12 faixas. Luís Barros produziu este álbum e Tommy Newton masterizou-o, na Alemanha.

Em 2009, a banda apresentou o segundo álbum, intitulado Forja.

Membros

 Filipa Mota – Voz e Flauta
 João David – teclados	
 Lulla – bateria
 Panda– Baixo e Guitarra Portuguesa
 Jorge Cardoso – Guitarras

Discografia
2001 - Desafio (EP)
2005 - Hyubris
2009 - Forja

Ligações Externas
 Hyubris no Myspace
 

Bandas de Portugal
Bandas formadas em 1998
Fundações em Portugal em 2001